Hymn Republiki Buriacji (, ) – jeden z symboli państwowych Buriacji, republiki autonomicznej w składzie Federacji Rosyjskiej. Autorem tekstu jest Damba Żałsarajew, muzykę skomponował Anatoli Andriejew. Oryginalny utwór Damby Żałsarajewa nazywa się „Pieśń o ziemi rodzinnej”.

Hymn został oficjalnie przyjęty 20 kwietnia 1995 r.

Tekst hymnu

Zobacz też 
 Buriacja
 godło Buriacji, flaga Buriacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  mp3 na serwerze Republiki Burjacji (w języku rosyjskim)
 Hymn Buriacji na youtube.com

Buriacja
Buriacja